Los términos disfunción, disfuncional y disfuncionalidad pueden referirse:

Disfunción en general
 a lo contrario a lo funcional;
 a un problema que impide un correcto funcionamiento;
 a un problema que impide una correcta adaptación social o biológica;
 a una función inadecuada o contraproducente;

En sociología
 a la disfunción, un concepto central para la sociología según el funcionalismo estructuralista;

En ciencias sociales y de la salud
 en psicología, a la anormalidad en el comportamiento.
 a un grupo disfuncional o a una familia disfuncional, en psicología social;
 a una enfermedad o síndrome, especialmente a una enfermedad metabólica;

En la sexualidad
 a una disfunción sexual;
 a una disfunción eréctil;

En música
 a Dysfunction, un álbum del grupo de rock Staind;
 a Dysfunctional, nombre de al menos dos álbumes de grupos musicales: de Dokken y de Bachelor Girl.